Rześciowate (Restionaceae) – rodzina roślin należąca do rzędu wiechlinowców. Należy tu ok. 545 gatunków zaliczanych do 64 rodzajów. Najliczniejsze w gatunki są rodzaje: rześć Restio (90 gatunków), Ischyrolepis (50), Elegia (35), Thamnochortus (35). Przedstawiciele tej rodziny występują najliczniej w południowej Afryce (ok. 350 gatunków), na Madagaskarze i w Australii. Poza tym spotykane są w Ameryce Południowej, Nowej Zelandii, na Półwyspie Indochińskim i na wyspie Hajnan. W Afryce, gdzie jest największe zróżnicowanie tych roślin, odgrywają one bardzo istotną rolę w krajobrazie formacji fynbos. Niektóre gatunki używane są do krycia dachów w formie strzechy oraz do wyrobu mioteł, wiele gatunków uprawianych jest jako rośliny ozdobne.

Systematyka 
W obrębie wiechlinowców rześciowate stanowią grupę siostrzaną dla rodzin: biczycowatych, wiechlinowatych, żuanwiliowatych i Ecdeiocoleaceae. W stosunku do wcześniejszych ujęć (system APG III z 2009) w 2016 roku wprowadzono w klasyfikacji rodziny zmianę włączając do niej wyodrębniane wcześniej rodziny Anarthriaceae i Centrolepidaceae. Trzy gatunki z pierwszej z tych dwóch rodzin (Anarthria R. Brown, Hopkinsia W. Fitzgerald i Lyginia R. Brown) stanowią grupę bazalną w obrębie rodziny. Kolejne klady wyodrębniane są jako podrodziny: Restionoideae, Sporadanthoideae, Centrolepidoideae, Leptocarpoideae.

 Pozycja rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Wykaz rodzajów
 Alexgeorgea Carlquist
 Anarthria R. Brown
 Anthochortus Nees
 Aphelia R.Br.
 Askidiosperma Steud.
 Calopsis P.Beauv. ex Desv.
 Calorophus Labill.
 Cannomois P.Beauv. ex Desv.
 Centrolepis Labill.
 Ceratocaryum Nees
 Chaetanthus R. Brown
 Chondropetalum Rottb.
 Coleocarya S.T.Blake
 Dielsia Gilg
 Dovea Kunth
 Elegia L.
 Empodisma L.A.S.Johnson & D.F.Cutler
 Gaimardia Gaudichaud
 Harperia W.Fitzg.
 Hopkinsia W.Fitzg.
 Hydrophilus Linder
 Hypodiscus Nees
 Hypolaena R. Brown
 Ischyrolepis Steud.
 Lepidobolus Nees
 Leptocarpus R. Brown
 Lepyrodia R. Brown
 Loxocarya R. Brown
 Lyginia R. Brown
 Mastersiella Gilg-Ben.
 Meeboldina Suess.
 Megalotheca F.Muell.
 Nevillea Esterh. & H.P.Linder
 Onychosepalum Steud.
 Phyllocomos Mast.
 Platycaulos Linder
 Pseudoloxocarya Linder
 Restio Rottb. – rześć
 Rhodocoma Nees
 Sporadanthus F.Muell.
 Staberoha Kunth
 Thamnochortus Bergius
 Willdenowia Thunb.
 Winifredia L.A.S.Johnson & B.G.Briggs

Przypisy 

Rześciowate